Margáin ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo B. Margáin (1913–1997), mexikanischer Politiker und Diplomat
 Leopoldo Blázquez Margáin (1880–1950), mexikanischer Botschafter